Gyllene porten kan avse:

Gyllene porten, Jerusalem – den äldsta av de nuvarande portarna i Gamla Jerusalems stadsmur
Gyllene porten, Split – en stadsport i Split i Kroatien
Gyllene porten, Vladimir – en gammalrysk stadsport i Vladimir i Ryssland
 Den gyllene porten (film) – en svensk TV-film från 1968